HMT est un sigle qui peut désigner :
 hauteur manométrique totale, la différence de pression du liquide franchissant une pompe, exprimée en mètres de colonne du liquide considéré ;
 histamine N-méthyltransférase, une enzyme.